Свети Нифонт може да се односи на:
 Нифонт Чудотворац, хришћански светитељ и епископ Кипарски (4. век)
 Нифонт Новгородски, хришћански светитељ и епископ Новгородски (†1156)
 Нифонт Атонски, хришћански светитељ (†1330)
 Свети Нифонт (патријарх Цариградски)